El Príncipe Raniero de Sajonia-Coburgo y Gotha (en alemán: Rainer, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha; 4 de mayo de 1900, en Pola - después del 7 de enero de 1945) fue un cadete de una dinastía reinante alemana. El Príncipe Raniero fue el jefe de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha-Koháry, una rama de la Casa de Wettin, heredero de la línea femenina de una de las familias más ricas y antiguas de la nobleza húngara. Se cree que murió en combate en Budapest en 1945.

Familia 
Era el segundo hijo del Príncipe Augusto Leopoldo de Sajonia-Coburgo y Braganza y de su esposa, la Archiduquesa Carolina María de Austria. En el tiempo de su nacimiento la Casa de Wettin gobernaba el Reino de Sajonia y los Ducados Ernestinos en Alemania, así como los reinos de Bélgica, Portugal, Bulgaria y el Reino Unido.

Las muertes de su hermano mayor Augusto (1908) y de su padre (1922), lo hicieron el cuarto en la línea católica de los príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha para heredar el legado de la Casa de Koháry.

Tenía cuatro hermanas y dos hermanos menores, el Príncipe Felipe (casado con descendencia) y el Príncipe Ernesto (casado sin descendencia).

Importancia 
Además de estar en la línea de sucesión al trono de Coburgo, poseía una de las mayores fortunas en Hungría, uno de los reinos constituyentes dentro del Imperio Habsburgo, cuyo reino, sin embargo, llegó a su fin, junto con el de los Duques de Sajonia-Coburgo y Gotha, en 1918. Incluso después de la caída de las monarquías alemana y austrohúngara, retuvo la propiedad de la mayoría de los vastos dominios de los Koháry, que continuaban generando ingresos. También poseía los castillos de Csábrág y Szitnya, ambos en la actual Eslovaquia, entre otras tierras en Europa Central.

Matrimonio e hijos 
En Múnich el 15 de diciembre de 1930 el Príncipe Raniero se casó, por primera vez, con la húngara Juana Károlyi de Károly-Patty (17 de septiembre de 1906 - 17 de noviembre de 1992). Tuvieron un hijo: 
Juan Enrique Federico Werner Conrado Raniero María, Príncipe de Sajonia-Coburgo y Gotha-Koháry (1931-2010).

Raniero y Johanna se divorciaron en 1935.

En Budapest, el 13 de febrero de 1940, Raniero se casó, por segunda vez, con Edith de Kózol, con quien no tuvo descendencia.

Ancestros 

Nobles de Hungría
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry
Fallecidos por heridas de combate